Барбарис самшитолистный () — кустарник, вид рода  семейства .

Природный ареал вида охватывает Южную Америку — Аргентина и Чили, от Магелланова пролива до Вальдивии.

Часто встречается в культуре. В Никитском ботаническом саду был введен в середине XIX века.

Ботаническое описание 

Вечнозелёный компактный кустарник высотой до 3 м, с коричневыми, опушёнными побегами.

Листья эллиптические, к основанию клиновидные, на верхушке с острием, цельнокрайные, длиной до 5 см. Колючки тройчатые, длиной до 1,5 см.

Цветки жёлто-оранжевые, собранные по 1—2, на тонких цветоножках длиной до 2,5 см.

Плоды почти шаровидные, красные

Классификация

Таксономия 
Вид Барбарис самшитолистный входит в род  трибы  подсемейства  семейства  порядка .

Представители 
В рамках вида выделяют ряд форм:
  — компактная наиболее декоративная форма.
  — с ветвями, лишенными колючек, и зубчатыми листочками, свойственными молодым растениям.
  — с длинными колючками, превышающими листья.

Примечания

Литература 
 

Барбарис
Декоративные кустарники
Кустарники
Флора Южной Америки
Флора Европы